Улица Бла́уманя () — название улиц в городах Латвии (как правило, в честь писателя Рудольфа Блауманиса):

 Улица Блауманя в Риге;
 Улица Блауманя в Алуксне;
 Улица Блауманя в Валдемарпилсе;
 Улица Блауманя в Валке;
 Улица Блауманя в Гулбене;
 Улица Блауманя в Даугавпилсе;
 Улица Блауманя в Елгаве;
 Улица Блауманя в Кокнесе;
 Улица Блауманя в Ливанах;
 Улица Блауманя в Лудзе;
 Улица Блауманя в Мадоне;
 Улица Блауманя в Огре;
 Улица Блауманя в Плявинясе;
 Улица Блауманя в Резекне;
 Улица Блауманя в Руйиене;
 Улица Блауманя в Сабиле;
 Улица Блауманя в Салацгриве;
 Улица Блауманя в Салдусе;
 Улица Блауманя в Смилтене.

См. также 
 Улица Рудолфа Блауманя